Розенбе́ргер () — німецьке прізвище, та похідні від нього назви.

 Давид Генріхович Розенбергер (1896—?) — радянський діяч, голова Центрального виконавчого комітету АРСР Німців Поволжя.
 Отто Август Розенбергер (; 1800—1890) — німецький астроном.

Інше 
 Розенберг () — великий стародавній метеоритний кратер у південній півкулі видимого боку Місяця.

Див. також 
 Розенберг

Німецькі прізвища